Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag von Niederösterreich (XV. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten des Landtags von Niederösterreich während der XIV. Gesetzgebungsperiode auf, die vom 16. April 1998 bis zum 24. April 2003 reichte. Der Landtag wählte am 16. April 1998 die Landesregierung Pröll III.

Nach den Landtagswahlen am 22. März 1998 entfielen 27 der 56 Mandate auf die Österreichische Volkspartei (ÖVP), 18 Mandate auf die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ), 9 Mandate auf Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) und 2 Mandate auf das Die Grünen (Grüne). Nach dem Ausscheiden des Liberalen Forums bei den Wahlen 1998 schafften die Grünen erstmals den Einzug in den Landtag. Die FPÖ konnte mit einem Gewinn von zwei Mandaten ihr bisher bestes Ergebnis erreichen, die ÖVP gewann ebenfalls ein Mandat hinzu, während die SPÖ zwei Mandate einbüßte.

Funktionen

Landtagspräsidium 
Das Amt des Landtagspräsidenten hatte der ÖVP-Abgeordnete Edmund Freibauer. Zweite Landtagspräsidentin war zunächst Heidemaria Onodi (SPÖ), die ihr Amt jedoch am 19. April 2001 zurücklegte. Sie wurde noch am selben Tag von ihrem Parteikollegen Emil Schabl abgelöst. Dritter Landtagspräsident war Johann Penz (ÖVP).

Landtagsabgeordnete

Weblinks 
 Landtag Niederösterreich (MS Word; 62 kB) Aufstellung der Landtagsabgeordneten der XIV. Gesetzgebungsperiode

15